Il Conciliatore, periodico italiano del XIX secolo
Conciliatore, professione giuridica